Дейл Дегрей (,  3 вересня 1963, Ошава) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, у тому числі за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в ОХА.

1981 року був обраний на драфті НХЛ під 162-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 153 матчі у НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Нью-Гейвен Найтгокс»